POTEB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 544 амінокислот, а молекулярна маса — 61 708.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки